Beauty and the Beast (1991) — filme clássico de animação da Disney
 Beauty and the Beast (trilha sonora) — do filme da Disney
 Beauty and the Beast (canção da Disney) — premiada com o Oscar de melhor canção
 Beauty and the Beast (musical) — baseado no filme homônimo
 Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas — sequência do filme de 1991
 Beauty and the Beast (telessérie de 1987) — exibida pela CBS
 Beauty & the Beast (telessérie de 2012) — exibida pela The CW
 Beauty and the Beast (canção de Nightwish) — lançada em 1997
 Beauty and the Beast (2017) — filme de romance da Disney

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música